Il existe aux États-Unis, plusieurs forts ayant porté ce nom :
 Fort Jackson (Alabama), aussi connu sous le nom de Fort Toulouse
 Fort Jackson (Caroline du Sud)
 Fort Jackson (Louisiane), un fort de la guerre de Sécession